Sainte-Justine steht für:
 Kloster Sainte-Justine, Kanada
 Sainte-Justine (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Siehe auch:
 Saint-Justin
 Saint-Just